Чёрный ход — дополнительный вход в старых особняках, обычно через кухню, который использовался для доставки припасов и прохода прислуги; задний, подсобный вход, противоположность парадному входу.

 «Чёрный ход» — немой немецкий фильм, снятый в 1921 году.
 Чёрный ход — дефект, намеренно заложенный в программное обеспечение с целью получить неавторизованный доступ в будущем.

Примечания